Новоракитка — посёлок в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Крутоярского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 49 км к северу от районного центра Ужур.

История 
В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок отделения № 4 Андроновского совхоза переименован в Новоракитка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ужурского района